Quello che gli uomini non dicono (The Mind of the Married Man) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2001 al 2002.
Quello che gli uomini non dicono (Selon Charlie) – film francese del 2006 diretto da Nicole Garcia.